A Serie A 1950–1951-es szezonja volt a bajnokság 49. szezonja. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a bajnok az AC Milan lett. Ez volt a klub negyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Bajnok 

 Lorenzo Buffon (37 mérkőzés)
 Arturo Silvestri (38)
 Andrea Bonomi (38)
 Carlo Annovazzi (37)
 Omero Tognon (38)
 Benigno De Grandi (30)
 Renzo Burini (35)
 Gunnar Gren (36)
 Gunnar Nordahl (37)
 Nils Liedholm (31)
 Mario Renosto (28)
 Edző: Czeizler Lajos
Tartalékok:
 Aurelio Santagostino (14), Mario Foglia (14), Albano Vicariotto (2), Carlo Belloni (1), Luciano Carnier (1), Giovanni Rossetti (1).

A góllövőlista élmezőnye 

 34 gól: Gunnar Nordahl (Milan)
 31 gól: Nyers István (Internazionale)
 23 gól: Servaas Wilkes (Internazionale)

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1950-51
 Serie C 1950-51

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1